Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2009, 50. zawody mistrzostw świata odbyły się między 4 a 12 kwietnia 2009 w kanadyjskim Moncton w Moncton Coliseum.

Obrońcą tytułu z MŚ 2008 była kanadyjska drużyna Kevina Martina. 

Po raz pierwszy w historii rozegrano challenge w strefie amerykańskiej, który wyłonił spomiędzy Brazylii i USA drugą drużynę na MŚ 2009. 

Mecze 13. sesji oglądał premier Kanady Stephen Harper.

Złoty medal po dwóch latach ponownie zdobyli Szkoci, którzy pokonali w finale gospodarzy a zarazem obrońców tytułu 7:6. Brązowy medal zdobyli Norwegowie pokonując w małym finale Szwajcarów 6:4. Nagrodę Colin Campbell Award przyznano Wang Fengchunowi.

Zawody obejrzało na żywo 78 470 osób, najwięcej zabrał finał 5 296 i sesja 17. (4 639 osób) gdzie Kanada grała ze Szkocją.

__notoc__

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
12 kwietnia 2009, 19:30Widzów: 5 296

Mały finał 
12 kwietnia 2009, 13:00Widzów: 3 798

Półfinał 
11 kwietnia 2009, 16:00Widzów: 4 195

1-2 
10 kwietnia 2009, 19:30Widzów: 4 375

3-4 
11 kwietnia 2009, 10:00Widzów: 3 656

W trzecim endzie meczu najlepszy był kamień Szwajcarów, odległość od środka dwóch kolejnych kamieni była wielokrotnie mierzona. Ustalono, że obydwa znajdują się w praktycznie jednakowej odległości, w związku z tym punktował tylko jeden kamień.

Tie-breaker 
10 kwietnia 2009, 15:00Widzów: 3 570

Round Robin 
 Po sesji 17.:

Prz - przejęte

Sesja 1. 
4 kwietnia 2009, 15:00Widzów: 3 485

Sesja 2. 
4 kwietnia 2009, 19:30Widzów: 4 016

Sesja 3. 
5 kwietnia 2009, 8:30Widzów: 3 267

Sesja 4. 
5 kwietnia 2009, 13:00Widzów: 3 854

Sesja 5. 
5 kwietnia 2009, 19:30Widzów: 3 591

Sesja 6. 
6 kwietnia 2009, 10:00Widzów: 2 197

Sesja 7. 
6 kwietnia 2009, 15:00Widzów: 2 441

Sesja 8. 
6 kwietnia 2009, 19:30Widzów: 2 564

Sesja 9. 
7 kwietnia 2009, 10:00Widzów: 2 573

Sesja 10. 
7 kwietnia 2009, 15:00Widzów: 2 229

Sesja 11. 
7 kwietnia 2009, 19:30Widzów: 3 173

Sesja 12. 
8 kwietnia 2009, 10:00Widzów: 2 811

Sesja 13. 
8 kwietnia 2009, 15:00Widzów: 3 436

Sesja 14. 
8 kwietnia 2009, 19:30Widzów: 2 329

Sesja 15. 
9 kwietnia 2009, 10:00Widzów: 3 612

Sesja 16. 
9 kwietnia 2009, 15:00Widzów: 3 363

Sesja 17. 
9 kwietnia 2009, 19:30Widzów: 4 639

Statystyki

Chiny

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Japonia

Kanada

Niemcy

Norwegia

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Curlingu 2008
 Mistrzostwa Strefy Pacyfiku w Curlingu 2008
 Challenge do Mistrzostw Świata Mężczyzn w Curlingu 2009
 Tim Hortons Brier 2009

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Mistrzostw
 

2009
2009 w curlingu
Curling w Kanadzie
2009 w Kanadzie
Moncton